Forstyrret.dk er en dansk landsdækkende patientforening for personer der lider af personlighedsforstyrrelser. Foreningen henvender sig til berørte og pårørende men også til ikke diagnosticerede der kan identificerer sig med med kriterierne for personlighedsforstyrrelser.

Formål 
Foreningens formål er at støtte berørte ved at skabe fællesskab, både igennem den officielle websted forstyrret.dk  samt debatforummet hvor udelukkende medlemmer har mulighed for at diskuterer med hinanden. Ligeledes ønsker man at øge fællesskabsfølelesen igennem afholdelse af sociale aktiviteter, herunder medlems og informationsmøder. Desuden arbejdes der på at udbrede kendskabet til begrebet og diagnosen personlighedsforstyrrelse. Tankegangen er at skabe bedre vilkår for de berørte igennem information og oplysning i samfundet.

Historie 
Foreningen blev stiftet i november 2009 på en generalforsamling i Aarhus. Her samledes en gruppe mennesker med personlighedsforstyrrelser med det formål at etablerer en landsdækkende forening der kunne varetage interesserne for berørte og pårørende.

Se også 
 Personlighedsforstyrrelse

Eksterne henvisninger 
 http://forstyrret.dk 

Etableret i 2009
Foreninger fra Danmark